Eriocycla staurophylla är en flockblommig växtart som först beskrevs av Karl Heinz Rechinger, och fick sitt nu gällande namn av Rech.f., Riedl och Kuber. Eriocycla staurophylla ingår i släktet Eriocycla och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
staurophylla